Ferenc Cakó (1950- ), artiste hongrois,
  (1933- ), sportif hongrois,
  (1923–1975), personnalité politique albanais,
 Iosif Czako (1906–1966), footballeur roumain,
  (1991- ), joueuse américaine de tennis,
  (1919–1985) homme politique hongrois,
 Krisztina Czakó (1978- ), sportive hongroise,
 Pirro Çako (1965- ), chanteur albanais,
 Zsigmond Czakó (1820–1847), acteur et écrivain hongrois.

Voir aussi